Die Guangzhou International Women’s Open 2016 waren ein Damentennisturnier der Kategorie International im Rahmen der WTA Tour 2016. Das Hartplatzturnier in Guangzhou fand vom 19. bis zum 24. September 2016, parallel zu den Toray Pan Pacific Open in Tokio und den Korea Open in Seoul statt.

Titelverteidigerinnen waren Jelena Janković im Einzel und die Paarung Martina Hingis/Sania Mirza im Doppel.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden sechs Plätze für die Teilnahme am Einzel-Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Guangzhou